12-ий Чемпіонат Росії з футболу серед команд-клубів Російської Прем'єр-Ліги тривав в 2003 році. Титул чемпіона Росії вперше здобув футбольний клуб ЦСКА.

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Росії на RSSSF

Сезони чемпіонату Росії з футболу
2003 у Росії
Росія